Дубенський район — сучасний район Рівненської області України
 Дубенський район (1939—2020) — колишній район Рівненської області, до адміністративно-територіальної реформи.
 Дубенський район — район Тульської області Росії

Див. також 
 Дубьонський район